Piffard steht für

einen Ort in den Vereinigten Staaten
 Piffard (New York), Stadt im Livingstone County, New York

den Familiennamen folgender Personen:
 Henry Granger Piffard (1842–1910), US-amerikanischer Hautarzt